Mazoyer ist der Familienname folgender Personen:
 Catherine Mazoyer (* 1979), chilenische Schauspielerin
 Émilie Mazoyer (* 1980), französische Hörfunk- und Fernsehmoderatorin
 Henri-Francis Mazoyer (1906–1979), französischer Diplomat
 Léonce-Abel Mazoyer (1846–1910), französischer Bauingenieur